Аксёновская — название населённых пунктов в России:

 Аксёновская — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Аксёновская — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Аксёновская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Аксёновская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Аксёновская — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Аксёновская —  упразднённая в 2021 году деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Аксёновская — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Аксёновская — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Аксёновская — деревня в Ярославском районе Ярославской области.